

Cinema 
 Trilogy – film del 1969 diretto da Frank Perry

Musica 
 Trilogy – gruppo musicale spagnolo
 Trilogy – album di Emerson, Lake & Palmer del 1972
 Trilogy – album di Frank Sinatra del 1980
 Trilogy – album di Yngwie Malmsteen del 1986
 Trilogy – DVD dei The Cure del 2003
 Trilogy – album di ATB del 2007
 Trilogy – album di Sagi Rei del 2008
 Trilogy – raccolta di Lord Est del 2009
 Trilogy – raccolta di The Weeknd del 2012
 Trilogy – album della Dark Polo Gang del 2017
 Trilogy - album di Arturo Stalteri del 2019
 The Trilogy – album dei Green Carnation del 2004